Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 388 dans le monde.

 Route fédérale 388 en Allemagne
 Route 388 au Québec, Canada
 Route nationale 388 en France